Stereo, estèreo o so estereofònic, el gravat i reproduït en dos canals.
 STEREO, acrònim de Solar TErrestrial RElations Observatory, (Observatori de Relacions Solars Terrestres), una missió d'exploració del Sol.